Флинтстоуны:

 Флинтстоуны — американский комедийный мультсериал.
 Флинтстоуны — художественный фильм режиссёра Брайана Леванта.
 Флинтстоуны встречают Рокулу и Франкенстоуна — телевизионный мультфильм.

Компьютерные игры
 The Flintstones — компьютерная игра 1988 года для платформ Amiga, Atari, Amstrad CPC, Commodore 64, Sega Master System, MSX и ZX Spectrum, разработанная Teque Software Development.
 The Flintstones — компьютерная игра 1993 года для платформы Sega Mega Drive, разработанная Taito Corporation.
 The Flintstones — компьютерная игра 1994 года для платформы Game Boy, разработанная Twilight.
 The Flintstones — компьютерная игра 1995 года для платформы SNES, разработанная Ocean Software.